II. Olaf dán király (1370–1387) 
II. Olaf norvég király (1015 – 1028)
II. Olaf svéd király (? – 975)
II. Olaf dublini király  (? - 941)